

Geografia 
 Germania
 Ulster – fiume
 Irlanda
 Ulster – una delle quattro province d'Irlanda
 Stati Uniti d'America
 Ulster – città della Contea di Ulster, New York
 Ulster – township della Contea di Bradford, Pennsylvania

Altro 
 Ulster – un lungo cappotto